Zkratka ESD má několik významů:
Electrostatic discharge (elektrostatický výboj)
Evropský soudní dvůr
ESD - Prodej elektronických licencí

Zkratky